Trafalgar steht für:

 Kap Trafalgar, Landspitze in Andalusien, Spanien (namensgebend)
 Schlacht von Trafalgar, Seeschlacht von 1805 bei o. g. Kap
 Trafalgar Day, Gedenktag an die Schlacht
 Trafalgar-Friedhof, ein Friedhof auf Gibraltar

Schiffe
 SMS Cap Trafalgar, Passagierschiff der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft
 Cap Trafalgar, ein Schiff der Cap-Klasse (1990)
 Cape Trafalgar, ein 2014 gebauter Bulk Carrier unter der Flagge Panamas
 Trafalgar-Klasse, mehrere Klassen von Kriegsschiffen der britischen Royal Navy

Geographie:
 Trafalgar Square, Platz im Zentrum Londons, Standort der Nelsonsäule
 Trafalgar (Dominica), Gemeinde in Dominica
 Trafalgar (Indiana), amerikanische Stadt im Johnson County
 Trafalgar (Victoria), Stadt in Australien
 Trafalgar Moräne in Oakville, Ontario, Kanada
 Trafalgar-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Kultur:
 Trafalgar (Album), ein Album der Bee Gees aus dem Jahr 1971
 Trafalgar Square Christmas Tree, der Weihnachtsbaum am Trafalgar Square
 Trafalgar Studios, ein Theater in London